Municipio de Camp Branch puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Camp Branch (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Camp Branch (condado de Warren, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Warren.